Hanani steht für:

 Name verschiedener Personen in der Bibel, siehe Liste biblischer Personen/H
 Haim Hanani (1912–1991), polnisch-israelischer Mathematiker